Cemento puede referirse a:

El cemento utilizado en construcción.
El cemento dental como parte constitutiva de los dientes.
El cemento dental artificial que incluye una serie de biomateriales utilizados en la odontología restauradora.
Cemento es una conocida discoteca de Argentina, donde se hacen recitales de bandas musicales populares y del under, principalmente de rock.